CDM kan syfta på

 CDM – ett delprojekt under Kyotoprotokollet som syftar till att låta industriländer som anslutit sig till att minska sina koldioxidutsläpp, se Clean Development Mechanism
 CDM – en tidskrift för kriminalnoveller, se Short Stories of Crime, Detection & Mystery
 CDM – CD-album med ett mindre antal låtar på, se Maxisingel
 CDM – en hypotes om en form av materia, Cold Dark Matter, som inte avger eller reflekterar elektromagnetisk strålning, se Mörk materia och Lambda-CDM-modellen
 CDM-biblioteket – en skönlitterär bokserie som utges av Per Olaisen Förlag
 CDM-lampa  – en relativt ny ljuskälla som är en energieffektivare variant av den klassiska kvicksilverlampan Ceramic discharge metal halide lamp, se Keramisk metallhalogen